Крисанов — русская фамилия.

Известные носители:
 Крисанов, Андрей Валерьевич (1966—2018) — советский и российский художник, музыкант и актёр.
 Крисанов, Дмитрий Владимирович (род. 1977) — украинский футболист.
 Крисанов, Николай Васильевич (1893—1948) — Герой Советского Союза.